Солана () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Солана, Хавьер (род. 1942) — испанский политический деятель. Учёный-физик, специалист в области физики твёрдого тела.
 Гутьеррес Солана, Хосе (1886—1945) — испанский художник, график, писатель-очеркист.

Топонимы 
 Солана — статистически обособленная местность, расположенная в округе Шарлотт (штат Флорида, США).
 Солана-де-лос-Баррос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.

Составные названия 
 Кубо-де-ла-Солана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Ла-Солана — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Солана-де-Авила — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Солана-де-Риоальмар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.